

Санкино — селище, Махньовський міський округ, Свердловська область
 Санкино — присілок, Красночетайський район, Чувашія